Lætitia Agab-Cluzel est une footballeuse franco-algérienne née le  à Saint-Étienne. Elle évolue au poste de défenseur, plus précisément au poste d'arrière latérale 

Elle a joué de 2011 à 2016 pour Le Puy Foot en Division 2 et elle est internationale algérienne. Elle a joué à l'AS Saint-Étienne de 2001 à 2011.

Biographie

Carrière 

 2001-2011 :  AS Saint-Étienne
 2011-2016 :  Le Puy Foot
 depuis 2016 :  FC Saint-Étienne

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe de la Loire en 2003, 2008 et  2009 

 Internationale Algérienne depuis 2007
 Participation aux Jeux africains de 2007 ; quatrième place
 Qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (2008)

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeuse internationale algérienne
Joueuse du RC Saint-Étienne
Joueuse de l'AS Saint-Étienne
Joueuse du Puy Foot 43
Naissance en février 1985
Naissance à Saint-Étienne